Peñasco hace referencia a varios artículos:

Orografía
 Promontorio o peñón, prominente masa de tierra que sobresale de las tierras más bajas;
 Piedra grande sin trabajar, en estado natural;
 Risco o peñasco alto y escarpado;
 Morro.

Además
 Peñasco (anatomía), porción petrosa del hueso temporal;
 Peñasco (Nuevo México), localidad estadounidense.